Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2012—2013— 110-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном став Андерлехт.

Клуби

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

 
 

 
 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги чемпіонів 

 

Примітки: 
1. Клуб Генк візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Бельгії 2012—2013.

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Група A 

Позначення:

Результати

Група B 

 
 

Позначення:

Результати

Фінальна стадія

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/18 травня 2013

|}

Фінал 
Путівку до Ліги Європи УЄФА 2013—2014 отримав Стандард.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23/26 травня 2013

|}

Втішний плей-оф 
Переможець втішного плей-оф визначився за тур до закінчення. Клуб Беєрсхот вилетів з елітного дивізіону, а Серкль отримав можливість залишитись у Жупіле Про Лізі на наступний сезон, взявши участь у плей-оф з трьома представниками другого дивізіону. 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Жупіле Про Ліга на soccerway.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2012 у бельгійському спорті
2013 у бельгійському спорті